ZAT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zhaotong (Cina)
 zat – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Tabaa